Пиньос или Пеней () может означать:

 Пиньос — река в Греции, впадает в Эгейское море.
 Пиньос — река в Греции, впадает в залив Хелонитис.
 Пиньос — водохранилище в Греции.
 Пиньос — дим (община) в Западной Греции.
 Пиньос — канонерская лодка времён Первой мировой войны.
 Пиньос — тральщик времён Второй мировой войны.
 Пиньос — персонаж древнегреческой мифологии, божество реки Пиньос (Фессалия). Муж нимфы Креусы, отец Гипсея, Андрея и Стилбы.
 Пиньос — персонаж древнегреческой мифологии, божество реки Пиньос (Пелопоннес, Элида). По одной из версий, отец нимфы Дафны.